Typ 28 (auch Type 28 oder Typ XXVIII) steht für
 Peugeot Typ 28, ein Automodell des Automobilherstellers Peugeot
 Sietas Typ 28, ein Küstenmotorschiffstyp der Sietas-Werft